Atkinson kan syfta på:

 Atkinson (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

USA 

 Atkinson, North Carolina, Pender County, 
 Atkinson, Illinois, Henry County, 
 Atkinson, Nebraska, Holt County, 
 Atkinson, New Hampshire, Rockingham County, 
Atkinson, Illinois

Se även
Atkinson County, county i Georgia, USA

Se även 
Mount Atkinson – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar